Křikava může být:

 Křikava – zřícenina hradu nad vesnicí Černívsko v okrese Strakonice

příjmení osob
 Bronislav Křikava (* 1972) – český fotbalista
 Ivan Křikava (1903–1942) – vrchní ministerský komisař ministerstva sociální a zdravotní správy umučený nacisty 
 Josef Křikava (1895–1981) – český operní pěvec
 Louis Křikava (1873–1920) – český spisovatel, dekadentní básník a prozaik